Кучава — грузинская фамилия () и топоним:

Известные носители 
 Кучава, Каха (род. 1979) — грузинский политик, председатель парламента Грузии.
 Кучава, Митрофан Ионович (1906—1999) — советский государственный и политический деятель.

Топоним 
 Кучава — село в Мукачевском районе Закарпатской области Украины.
 Русская Кучава — село в Мукачевском районе Закарпатской области Украины.